Volejbalové soutěže na Letních olympijských hrách 2008 probíhaly od 9. srpna do 24. srpna 2008. Celkem byly rozděleny 4 sady medailí ve dvou soutěžních disciplínách:

Turnaj v halovém volejbale 
Halový volejbalový turnaj na Letních olympijských hrách 2008 probíhal od 9. srpna do 24. srpna 2008. Hrál se standardní šestkový volejbal. Do turnaje se kvalifikovalo celkem 12 týmů v kategorii žen a 12 týmů v kategorii mužů. Turnaj žen startoval 9. srpna, mužský turnaj započal 10. srpna. Finále byla na programu 23. srpna (ženy) a 24. srpna (muži). Zápasy se hrály v hale Capital Indoor Stadium a v hale Pekingského technického institutu. Na Olympijských hrách se halový volejbal představil již podvanácté.

Formát soutěží 
 Dvanáct týmu bylo rozděleno do dvou skupin po šesti.
 První čtyři družstva z každé skupiny postoupila do vyřazovací části.
 Družstva, která skončila na pátém místě ve skupině, obsadila 9.–10. místo na turnaji. Lépe se umístil tým s lepšími výsledky.
 Družstva, která skončila na šestém místě ve skupině, obsadila 11.–12. místo na turnaji. Lépe se umístil tým s lepšími výsledky.
 Dvojice pro čtvrtfinále byly určeny podle klíče: A1 — B4, A2 — B3, A3 — B2, A4 — B1.
 Týmy poražené ve čtvrtfinále obsadily společné dělené 5.–8. místo na turnaji.
 Vítězové semifinálových zápasů hráli o 1. místo, poražení o 3. místo.

Turnaj mužů

Základní část

Skupina A

Skupina B

Vyřazovací část

Soupisky 
1.  USA

2.  Brazílie

3.  Rusko

Turnaj žen

Skupina A

Skupina B

Vyřazovací část

Soupisky 
1.  Brazílie

2.  USA

3.  Čína

Odkazy

Reference

Související články 
 Volejbal na Letních olympijských hrách
 Plážový volejbal na Letních olympijských hrách 2008

Externí odkazy 
 

Sporty na Letních olympijských hrách 2008
Volejbal na letních olympijských hrách
Volejbal v roce 2008
Volejbal v Číně